Hrvatska:
 Župa sv. Petra i Pavla Bešići, rimokatolička župa u naselju Gračani, ZagrebBiH''':
 Bešići (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Bešići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko